Termin  ima više značenja.

 Hidroperoksidna dehidrataza, enzim
 HPI Grupa, francusko preduzeće